Il doppio del torneo di tennis Maia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Prieto e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Paul Baccanello e Todd Perry 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Sergio Roitman (Campioni)
 Paul Baccanello /  Todd Perry (finale)

 Juan Pablo Guzmán /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Bernardo Mota /  Diego Moyano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2002